Huave (volk), een indiaans volk in Mexico
 Huave (taal), de taal van dat volk